Хаясака — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хаясака, Фумио (19 августа 1914 — 15 октября 1955) — японский композитор.
 Хаясака, Януарий Кюносукэ (17.09.1993, Япония — 20.10.1959, Нагасаки, Япония) — католический прелат, епископ Нагасаки с 16 июля 1927 года по 5 февраля 1937 год.